Морско́е — название населённых пунктов:

Россия 
 Морское — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Морское — село в Дахадаевском районе Дагестана.
 Морское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Морское — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Морское — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Морское — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.
 Морское — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Морское — село в Березанском районе Николаевской области.

См. также 
 Морское — винодельческое предприятие в Крыму.
 Морская
 Морской